Miño o Minho hace referencia a varios artículos:

Geografía
Minho (región portuguesa), provincia ya desaparecida;
Río Minho, Jamaica;
Río Miño, en la península ibérica;

Localidades de España
Miño, municipio de la provincia de La Coruña.
Riba de Miño, parroquia del municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo.
Miño de Medinaceli, provincia de Soria;
Miño de San Esteban, provincia de Soria;

Ingeniería
Línea del Miño, vinculación ferroviaria, que une las ciudades de Porto y Valença, en Portugal;
Río Miño (2007) patrullero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil;

Además
Miño (indumentaria), impermeable hecho de paja;
Miño (canción), canción del grupo chileno Los Bunkers.

it:Miño
nl:Miño